DiBona oder Dibona ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Dibona (1879–1956), Südtiroler Bergführer und Kletterer
 Susan DiBona (* 1974), US-amerikanische Komponistin

Dibona steht für:

 Aiguille Dibona, ein Berg in den französischen Alpen
 Titularbistum Dibona, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

Siehe auch:
 Bona